Alborge kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alborge (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alborge (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar